Курт Вельцль (; род. 6 ноября 1954, Вена, Австрия) — австрийский футболист, нападающий.

Прежде всего известен выступлениями за клубы «Ваккер» (Инсбрук) и «Валенсия», а также национальную сборную Австрии.

Трёхкратный чемпион Австрии, а также чемпион Нидерландов.

Клубная карьера 
Во взрослом футболе дебютировал в 1972 году выступлениями за команду клуба «Винер Шпорт-Клуб», в котором провёл три сезона, приняв участие в 53 матчах чемпионата.

Своей игрой за эту команду привлёк внимание представителей тренерского штаба клуба «Ваккер» (Инсбрук), в состав которого присоединился в 1974 году. Отыграл за инсбрукскую команду следующие четыре сезона своей игровой карьеры. Большинство времени, проведенного в составе «Ваккере», был основным игроком атакующего звена команды. В составе «Ваккера» был одним из главных бомбардиров команды, имея среднюю результативность на уровне 0,41 гола за игру первенства.

В течение 1979—1981 годов играл в Нидерландах, защищал цвета команды клуба АЗ.

В 1981 году перебрался в Испанию, заключив контракт с клубом «Валенсия», в составе которого провёл следующие два года своей карьеры игрока. Играя в составе «Валенсии» также в основном выходил на поле в основном составе команды.

Впоследствии с 1983 по 1988 год играл в составе команд бельгийского «Гента», греческого «Олимпиакоса», а также австрийских клубов «Ваккер» (Инсбрук), «Сваровски-Тироль», ГАК (Грац) и «Шпитталь».

Завершил профессиональную игровую карьеру в клубе «Сваровски-Тироль», в составе которого уже выступал ранее. Пришел в команду в 1988 году, защищал ее цвета до прекращения выступлений на профессиональном уровне в 1989 году.

Выступления за сборную 
В 1975 году дебютировал в официальных матчах в составе национальной сборной Австрии. В течение карьеры в национальной команде, которая длилась 8 лет, провёл в форме главной команды страны 22 матча, забив 10 голов.

В составе сборной был участником чемпионата мира 1982 года в Испании.

Достижения 
 Чемпион Австрии (3):

 «Ваккер» (Инсбрук): 1975, 1977
 «Сваровски-Тироль»: 1989

 Чемпион Нидерландов (1):

 АЗ: 1981

Статистика выступлений

Примечания

Ссылки 
 Профиль игрока на TransferMarkt
 Статистика выступлений на сайте national-football-teams.com
 Статистика на сайте www.footballdatabase.eu

Футболисты Австрии
Игроки сборной Австрии по футболу
Игроки ФК АЗ
Игроки ФК «Ваккер» Инсбрук (1915)
Игроки ФК «Валенсия»
Игроки ФК «Винер Шпорт-Клуб»
Игроки ФК «Гент»
Игроки ФК «Олимпиакос» Пирей
Игроки ФК «Сваровски-Тироль»
Игроки ФК ГАК
Игроки ФК «Шпитталь»